Името Изворово носят пет български села:

 Изворово (Област Добрич)
 Изворово (Област Пловдив)
 Изворово (Област Стара Загора)
 Изворово (Област Търговище)
 Изворово (Област Хасково)